130-я дивизия

Пехотные
 130-я стрелковая дивизия (1-го формирования) сформирована до 1935 года, расформирована 20 октября 1941 года.
 130-я стрелковая дивизия (2-го формирования) сформирована 19 января 1942 года, 8 декабря 1942 года преобразована в 53-ю гвардейскую стрелковую дивизию.
 130-я стрелковая дивизия (3-го формирования) сформирована 1 мая 1943 года, расформирована в 1945 году.
 130-я пехотная дивизия (Китай)
 130-я пехотная дивизия (Российская империя)
 130-я пехотная дивизия (США)
 130-я пехотная дивизия (Япония)

Пулемётно-артиллерийские
 130-я пулемётно-артиллерийская дивизия (формирования 1989 года)

Танковые
 130-я танковая дивизия (Германия)

Авиационные
 130-я истребительная авиационная дивизия